La saison 2020-2021 est la  saison de la Liiga, le championnat élite de hockey sur glace en Finlande.

La saison régulière commence le  et se termine le  avec une interruption entre le 3 et le  en raison de la Pandémie de Covid-19. Elle est suivie des séries éliminatoires qui se concluent le  sur la victoire du Lukko.

Liiga

Participants

Saison régulière 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

Classement 
Certains matchs ayant été annulés en raison de la pandémie, les équipes n'ont pas toute joué le même nombre de matches. Le classement final est établi en fonction de la moyenne de points.

Séries éliminatoires 
Les matchs de barrage se jouent en deux matchs, le vainqueur étant désigné au cumul des buts. Les séries se jouent ensuite au meilleur des 5 rencontres à l'exception du match pour la troisième place qui se joue en une seule rencontre.
Pour les quarts de finale et les demi-finales, l'équipe la mieux classée lors de la saison régulière affronte la moins bien classée : l'adversaire n'est donc connu qu'à l'issue de tous les matchs du tour précédent.

Le Lukko, champion de la saison régulière, remporte le titre en battant le TPS 3 matches à 1 en finale.

Tableau

Mestis

Suomi-sarja

Références 

2020-2021
Finlande
Sport en Finlande en 2020
Sport en Finlande en 2021